Walther, ce boche mon ami est un roman d'Henri Vincenot publié en 1954.

Résumé
En 1940, Claude fuit les SS à vélo de Metz à Moulins. Puis, démobilisé, il revient dans son village de l'Auxois où les SS occupent le château. Son père passe ses journées au grenier pour ne pas les voir et renie Claude pour lâcheté. Il rencontre Walther à la baignade municipale et ses enfants s'y lient. Walther vient travailler tous les soirs sur un livre. Le père de Claude apprend cette liaison et la lui reproche. Il va se confesser. Un de ses fils est battu par ses copains. Claude devient résistant et les siens vont chez un oncle. Les SS l'arrêtent. Il s'évade, va chez l'oncle puis rejoint le maquis. Il est blessé et va chez l'oncle. En 1945 il publie le livre sous son seul nom. Walther revient, il le nourrit et lui demande de repartir.

Contexte historique 
Walther Linss était un soldat allemand, par la suite professeur de français, d'anglais et d'histoire à Francfort-sur-le-Main, passionné par les Celtes, avec qui Vincenot se lia d'amitié pendant la guerre.

Notes et références 

Roman français paru en 1954